Гросу:
 Мату-Гросу (Mato Grosso)
 Національний парк Пантанал-Мату-Гросу (Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense)
 Національний парк Пантанал-Мату-Гросу

 Мату-Гросу-ду-Сул (Mato Grosso do Sul)

 Аліна Михайлівна Гросу